Векаря () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Векаря () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Денешть.